Lepidobatrachus är ett släkte av groddjur. Lepidobatrachus ingår i familjen Ceratophryidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur